Académica Petróleo Kwanda Soyo, mais comumente chamada de Académica do Soio e Académica Cuanda Soio, é um clube de futebol baseado na cidade de Soio, em Angola.

Manda suas partidas no Estádio dos Imbondeiros, com capacidade para 10.000 torcedores. Suas cores são azul e branco.

Elenco

Títulos

Participações nas competições CAF 
 Copa das Confederações da CAF: 1 (2010 - primeira fase)

Ligações externas 
 
 
 

Clubes de futebol da província do Zaire
Clubes de futebol fundados em 1987
Soyo